Рекорди України з бігу на 50 метрів у приміщенні визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на відповідній дистанції на біговій доріжці в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Джерела 

 2018 TAFWA All Time Indoor List 

Чоловіки приміщення